La competició de dobles femenins fou una de les quatre proves del programa de tennis als Jocs Olímpics d'Atenes de 2004. La competició es realitzà al Centre Olímpic de Tennis entre els dies 15 i 22 d'agost de 2004 sobre pista dura.

Hi participaren 32 parelles de 21 comitès nacionals diferents.

Classificació

Caps de sèrie 

  Svetlana Kuznetsova / Elena Likhovtseva 
  Conchita Martínez / Virginia Ruano Pascual 
  Martina Navrátilová / Lisa Raymond 
  Alicia Molik / Rennae Stubbs 

  Shinobu Asagoe / Ai Sugiyama 
  Myriam Casanova / Patty Schnyder 
  Paola Suárez / Patricia Tarabini 
  Li Ting / Sun Tiantian

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Quadre dobles femenins a Atenes 2004  a ITF 
 Quadre dobles femenins a Atenes 2004  a sports-reference 

Femeni Dobles